Fehlhaber ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Fehlhaber (1881–1974), deutscher Maler und Zeichenlehrer
 Johannes Fehlhaber (1917–1990), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Karsten Fehlhaber (* 1946), deutscher Veterinärmediziner

Unternehmen
 Flugdienst Fehlhaber